Kreiken ist Name von:

 Egbert Adriaan Kreiken (1896–1964), niederländischer Astronom
 Kreiken (Mondkrater), benannt nach Egbert Adriaan Kreiken